Alslev kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Alslev (Hjordkær Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hjordkær Sogn, Aabenraa Kommune
 Alslev (Højst Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Højst Sogn, Tønder Kommune
 Alslev (Faxe Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Alslev Sogn, Faxe Kommune
 Alslev (Varde Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Alslev Sogn, Varde Kommune
 Nørre Alslev – en bebyggelse og et ejerlav i Nørre Alslev Sogn, Guldborgsund Kommune
 Sønder Alslev – en bebyggelse og et ejerlav i Sønder Alslev Sogn, Guldborgsund Kommune

 Se også
 Alslev Sogn